Orbiter:

 Orbiter — симулятор орбитальных космических полётов для Windows.
 Orbiter — беспилотный разведывательный самолёт.